Жизнь после жизни — личные переживания людей в момент клинической смерти.

Другие значения:

Книги 
 «Жизнь после жизни» — одна из трёх книг Реймонда Муди, посвящённых околосмертным переживаниям.
 «Жизнь после жизни» — книга Александры Марининой об Анастасии Каменской.

Фильмы 
 «Жизнь после жизни» — 15-я серия 2-го сезона (1996) американского научно-фантастического телесериала «За гранью возможного» (1995—2002).
 «Жизнь после жизни» — украинский художественный фильм (2013).
 «Жизнь после жизни» — украинско-российский художественный  телесериал (2016).

См. также